Jaime Martín puede referirse a:

 Jaime Martín (1965),  flautista y director de orquesta español;
 Jaime Martín (1967), historietista español.